Floing ist der Name zweier Gemeinden:

 Floing (Ardennes), französische Gemeinde im Département Ardennes
 Floing (Steiermark), österreichische Gemeinde in der Steiermark